Desbrocksriedegraben oder Desbrocksriede-Graben bezeichnet

 Desbrocksriedegraben (Langenhagen), geschützter Landschaftsbestandteil in Langenhagen
 Desbrocksriedegraben (Leine), Fließgewässer als rechter Zufluss zur Leine im Norden Hannovers